Моранбон

Топоним
 Моранбон — район города Пхеньян, КНДР.

Другое
 Моранбон — театр в Пхеньяне, КНДР.
 Моранбон — северокорейский женский вокально-инструментальный ансамбль.